Mornington kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mornington (del av en befolkad plats), Victoria, Mornington Peninsula, 
 Mornington (region), Queensland, 

Robotskapade Australienförgreningar